SummerSlam (2003) — шестнадцатое в истории шоу SummerSlam, PPV-шоу производства World Wrestling Entertainment (WWE). Шоу прошло 24 августа 2003 года на арене «ЮС Эйрвейс-центр» в Финиксе, Аризона. На нём участвовали рестлеры брендов Raw и SmackDown!. На шоу прошло 7 поединков и было разыграно 4 чемпионских титула.

Главным событием шоу стал поединок в Клетке Уничтожения, в котором участвовали рестлеры бренда Raw, ринг был окружен конструкцией из стали, цепей и решеток. Чемпион мира в тяжёлом весе Triple H победил Криса Джерико, Голдберга, Кевина Нэша, Рэнди Ортона и Шона Майклза защитив свой титул. Так же на этом шоу состоялся поединок между рестлерами бренда SmackDown! за титул чемпиона WWE в котором Курт Энгл защитил свой титул от Брока Леснара в одиночном поединке. Еще одним поединком на этом шоу, стал поединок без дисквалификации, между рестлерами бренда Raw, в котором Кейн победил Роб Ван Дама. Так же на этом шоу проходил четерехстороний поединок, между рестлерами бренда SmackDown! за титул Чемпион США WWE, где Эдди Герреро победил Криса Бенуа, Таджири и Райно.

Результаты

Клетка уничтожения, выходы и выбывания

Ссылки 
 Официальный сайт
 SummerSlam '03 review
 SummerSlam 

Спортивные соревнования в Финиксе